Dragon's Lair es un videojuego de laserdisc de 1983.

Dragon's Lair también puede referirse a:

Asociados con el juego laserdisc 1983
 Dragon's Lair (serie animada), a mediados de la década de 1980,  serie televisiva animada basada en el videojuego de 1983
 Dragon's Lair (Nintendo Entertainment System), un juego de plataformas de 1990 para la NES, vagamente basada en el juego laserdisc original de 1983
 Dragon's Lair: The Legend
 Dragon's Lair II: Time Warp
 Dragon's Lair III: The Curse of Mordread
 Dragon's Lair 3D: Return to the Lair
 Escape from Singe's Castle

Otros usos
 Dragon's Lair (novela)
 Dragon's Lair (Dream Team)